Eqeqqua bezeichnet:
 Eqeqqua (Insel, Salliit), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Eqeqqua (Insel, Uummannartuut Avannarliit), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland